Beaujeu (Alpes-de-Haute-Provence)
 Beaujeu (Rhône)
 Beaujeu (graafschap)
zie ook:
Beaujeu-Saint-Vallier-Pierrejux-et-Quitteur,  Haute-Saône